Zanotto ist der Familienname von:

 Francesco Zanotto (1794–1863), venezianischer Kunsthistoriker
 Kendra Zanotto (* 1981), US-amerikanische Synchronschwimmerin